Anke steht für:

 Anke (Vorname), weiblicher Vorname
 Anke (Fernsehserie), Fernsehserie mit Anke Engelke (1999–2001)
 Anke (Werkzeug), ein Goldschmiedewerkzeug, das zusammen mit Punzen benutzt wird
 die Lachsforelle
 Anke oder Anken, alemannisches Wort für Butter

Anke ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Anke (* 1973), deutscher Schauspieler
 Arno Anke (1879–1968), deutscher Architekt
 Fritz Anke (1900–nach 1965), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Hannelore Anke (* 1957), deutsche Schwimmerin
 Hans Ulrich Anke (* 1968), EKD-Kirchenjurist
 Manfred Anke (1931–2010), deutscher Agrarwissenschaftler
 Nikolai Bogdanowitsch Anke (1803–1872), russischer Mediziner und Hochschullehrer